Кирхбах-Зерлах () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Зюдостштайермарк. . Официальный код — 62381.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Прёдль (АНП) по результатам выборов 2020 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 17 мест.
 Местный список занимает 2 места.
 СДПА занимает 1 место.
 СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии